Амблеви́ль () — название нескольких коммун во Франции:

 Амблевиль (Шаранта) — в департаменте Шаранта;
 Амблевиль (Валь-д’Уаз) — в департаменте Валь-д’Уаз.